Mount Norris steht für:

 Mount Norris (Neuseeland), Berg in Neuseeland
 Mount Norris (Vermont), Berg im US-Bundesstaat Vermont
 Mount Norris (Wyoming), Berg im US-Bundesstaat Wyoming
 Mountnorris, Siedlung in Nordirland